Folgende Liste der Städte nach Bruttoinlandsprodukt sortiert Städte bzw. Metropolregionen nach ihrer erzeugten Wirtschaftsleistung. Das Bruttoinlandsprodukt gibt den Gesamtwert aller Güter, d. h. Waren und Dienstleistungen, an, die während eines Jahres innerhalb der einer Volkswirtschaft nach Abzug aller Vorleistungen als Endprodukte hergestellt wurden. Alle Daten berufen sich dabei auf Studien oder offizielle Angaben. Es ist zu bedenken, dass es keine einheitliche Definition für Stadt gibt und in den meisten Fällen die wirtschaftliche Aktivität der Vorstädte und des Umlandes zur Wirtschaftsleistung der jeweiligen Städte dazugezählt werden.

Liste nach kaufkraftbereinigten Bruttoinlandsprodukt (2014) 

Liste der Städte nach Bruttoinlandsprodukt (Kaufkraftbereinigt) sowie BIP pro Kopf in Internationalen Dollar des Jahres 2014. Quelle ist eine Studie der Brookings Institution für 300 Städte weltweit. Angaben schließen meist die Metropolregion ein. So ist z. B. bei Tokio die gesamte Umgebung mit insgesamt über 38 Millionen Einwohnern mitgezählt. Es können transnationale Regionen mitgezählt werden, wenn zwischen ihnen freier Verkehr von Personen, Gütern und Kapital besteht. Die Liste ist nicht vollständig, da sie nur die untersuchten Städte beinhaltet und es nicht zu jeder Stadt weltweit verlässliche Zahlen gibt.

Liste nach Bruttoinlandsprodukt (nominal) 
Liste der Städte nach nominalen Bruttoinlandsprodukt laut offiziellen Angaben zum letzten ermittelbaren Zeitpunkt. Die Liste ist nicht vollständig, da es nicht zu jeder Stadt weltweit verlässliche Zahlen gibt.

Siehe auch 
 Liste der Städte nach Gesamtvermögen

Einzelnachweise 

Liste (Orte)
Liste (Wirtschaft)
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
Volkswirtschaftliche Kennzahl
!